Кызылтан () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Ортакского сельского округа. Код КАТО — 115652400.

География 
Село расположен на востоке района, в 64 км на северо-восток от центра района села Зеренда, в 19 км на юго-запад от центра сельского округа села Ортак.

Вблизи села проходит автомобильная дорога А-13 "Кокшетау — Бидайык (Казахстано-Российская граница)".

Улицы 

 ул. Билим,
 ул. Жастар,
 ул. Тауелсиздик.

Ближайшие населённые пункты 

 село Кайынды в 2 км на юго-востоке,
 село Акколь в 12 км на юго-западе,
 посёлок Станционный в 14 км на западе,
 село Ортак в 19 км на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 505 человек (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 508 человек (255 мужчин и 253 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 394 человека (193 мужчины и 201 женщина).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района